Suytunchén puede referirse a:

 Suytunchén (Mérida), población del municipio de Mérida, Yucatán, México.
 Suytunchén (Tecoh), población del municipio de Tecoh, Yucatán, México.